UUS steht für:
 Unfalluntersuchungsstelle Bahnen und Schiffe in der Schweiz
 Ullevål universitetssykehus, deutsch Ullevål-Universitätsklinikum
 Flughafen Juschno-Sachalinsk (IATA-Code), Flughafen auf der russischen Insel Sachalin

Uus steht für:
 Ununseptium, ehemaliger Name des chemischen Elements Tenness

Uus ist der Familienname folgender Personen:
 Eia Uus (* 1985), estnische Schriftstellerin

UUS